Кузьминские () — польский дворянский род герба Ястржембец.

Дворянство Польши
Шляхетские роды герба Ястршембец